Storörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storörarna (Kumlinge, Åland), 
 Storörarna, Iniö, Åboland,

Se även
Småörarna
Storören

Robotskapade Finlandförgreningar